Ер'я (, піньїнь Ěryǎ) — давньокитайський словник ієрогліфів, створений у III—II ст. до н. е.
 Ер'я () — село в Естонії.